Краевский, Артур:
  (род. 1968) — польский актёр.
  (род. 1971) — польский мультимедийный художник, иллюстратор.